Johann Heinrich Volkmann ist der Name folgender Personen:

*Johann Heinrich Volkmann (Theologe) (1804–1865), deutscher Theologe
Johann Heinrich Volkmann (Kaufmann) (1842–1916), deutscher Kaufmann